segmentacja rynku – pojęcie w ekonomii
 segmentacja pamięci – metoda ochrony pamięci komputerowej
 segmentacja obrazu – pojęcie w grafice komputerowej
 segmentacja ciała – pojęcie z anatomii zwierząt

Zobacz też:
 segment